Тренчин (словацк. Trenčín, венг. Trencsén) — многозначный термин.

 Тренчин — промышленный город в западной Словакии. 
 Тренчин (район) — район Тренчинского края Словакии. 
 Тренчин (футбольный клуб) — футбольный клуб из одноимённого города.